Live à Bercy peut désigner :
 Live à Bercy, un album de Mylène Farmer sorti en 1997 et retraçant sa série de concerts au Palais omnisports de Paris-Bercy lors de la tournée Tour 1996 ;
 Live à Bercy, le premier album live de Dorothée des concerts donnés à Bercy du 6 au  lors du Bercy 90.